Ferdiansyah ist der Name folgender Personen:

 Ferdiansyah (Fußballspieler, 1983) (* 1983), indonesischer Fußballtorhüter 
 Ferdiansyah (Fußballspieler, 2000) (* 2000), indonesischer Fußballspieler